Riot est un personnage fictif et un super-vilain dans les comics books de Spider-Man. Il apparaît pour la première fois dans Venom: Lethal Protector #4. Le personnage est créé par David Michelinie et Ron Lim. Il est l'hôte de l'un des six "enfants" symbiote de Venom.

Biographie fictive 
Trevor Cole était un mercenaire qui travaillait pour la société « Life Foundation », qui se préparait pour la guerre froide et a cherché à offrir une vie confortable souterraine pour leurs clients fortunés, après l'holocauste nucléaire imminent. La Fondation a expérimenté la vie avec le symbiote Venom dans l'espoir de développer le maintien de la paix surhumaine. 

Trevor était l'un des cinq hommes et femmes qui ont été choisis comme hôtes pour les pontes forcées de Venom. Il est vaincu par Venom et Spider-Man dans le scénario Venom: Lethal Protector. Son symbiote est vieilli artificiellement à la poussière et son corps est présumé détruit dans une explosion qui détruit le siège principal de la Fondation de la Vie. 

Le symbiote a survécu et est réapparu dans la mini-série Venom: Separation Anxiety. Son manque de contrôle sur le symbiote lié à lui le rendit violent. Trevor et les autres hôtes partirent à la recherche de Venom afin de le kidnapper, pour lui demander comment contrôler leur symbiotes. Leslie montre des remords et des regrets pour ses actions, juste avant qu'il ne soit assassiné par sa "sœur" Scream, en utilisant un couteau sonore. Après que Trevor fut tué, ce qui reste de son symbiote fusionne avec ses frères et sœurs symbiotes (sauf Carnage et Scream) et oblige un homme du nom de Scott Washington à être l'hôte de ses symbiotes fusionnés appelé Hybrid.

Après avoir fusionné avec un chien, il reprend sa forme originale en infectant une famille dysfonctionnelle.
Lors de l’invasion de la Terre par Knull et ses symbiotes, cet adepte du Dieu noir combat  Scream qui finira par le détruire.

Apparitions dans d'autres médias

Cinéma 
Dans Venom, Riot est un symbiote qui, après s'être échoué sur Terre avec trois autres symbiotes, dont Venom, finit par affronter ce dernier en utilisant le corps d'un savant mégalomane, Carlton Drake.

Jeux vidéo 
 Spider-Man and Venom: Separation Anxiety

Liens externes 
  
  Riot sur ComicVine

Notes et références 

Ennemi de Spider-Man
Personnage de comics Marvel possédant une force surhumaine
Criminel de fiction
Mercenaire de fiction
Symbiote de fiction
Super-vilain extraterrestre
Personnage de fiction créé en 1993